Brăneşti est le nom de localités roumaines dans les judeţe de
 Dâmboviţa
 Galaţi
 Gorj
 Ilfov
 Timiş